Mizuma (jap. , -gun) ist ein Landkreis in der Präfektur Fukuoka in Japan. 

Zum  hatte  Einwohner auf einer Fläche von 18,43 km². Die einzige Gemeinde ist Ōki.

Bezirk in Japan
Geographie (Präfektur Fukuoka)